Tifón Higos puede referirse a:
	
 Tifón Higos (2002), tifón de categoría 4.
 Tormenta Tropical Higos (2008).
 Tifón Higos (2015), tifón de categoría 4.
 Tormenta Tropical Higos (2020).